Географические объекты:
 Шуазёль — остров в архипелаге Соломоновы острова.
 Шуазёль — залив у острова Восточный Фолкленд.
 Шуазёль — провинция меланезийского государства Соломоновы Острова.
 Шуазёль — приход государства Сент-Люсия в Карибском море.

Люди:

 Шуазёль, Жан Батист Арман (1735—1815) — французский генерал и поэт, участник Семилетней войны.
 Шуазёль-Франсьер, Клод де (1633—1711) — маршал Франции, в 1674 году отличился в сражении при Сенефе.
 Шуазёль, Клод Антуан Габриэль де (1760—1838) — роялист, французский политический и военный деятель, Великий Командор Верховного совета Франции.
 Шуазёль, Фелисите — французская писательница.
 Шуазёль-Бопре, Франсуа-Жозеф де (1650—1711) — французский моряк, вступив в брак с Н. де Стенвилль, сделался родоначальником рода Шуазёль-Стенвилль.
 Шуазёль, Сезар де (1598—1675) — французский маршал и дипломат.
 Шуазёль-Прален, Шарль де (1563—1626) — французский военачальник, при Людовике XIII принимал участие в осаде Монтобана.
 Шуазёль, Этьен Франсуа де (1719—1785) — министр иностранных дел Франции.
 Шуазёль-Бопре, Антуан Клерьяд де — французский кардинал, архиепископ Безансона;
 Шуазёль-Гуфье, Огюст де — дипломат, археолог, исследователь и коллекционер греческих древностей.

Примечания